El término Renegade puede referirse a:

 Renegade, vehículo todoterreno del segmento B comercializado por el fabricante estadounidense Jeep desde 2014.
 Renegade, videojuego lanzado en 1986 por Taito Corporation.
 Renegade, serie de televisión estadounidense.
 Renegade, álbum de estudio de la banda irlandesa Thin Lizzy.
 Renegade, álbum de Hammerfall.
 Renegades, álbum de estudio de la banda Rage Against the Machine.
 «Renegade», canción de Paramore.
 «Renegade», canción de Hollywood Undead.
 «Renegade», canción de Big Red Machine y Taylor Swift.